GDE steht für:
 Glykogen-Debranching-Enzym, Enzym, das Verzweigungen im Glykogen abbaut
 Gode Airport (IATA-Code), Flughafen von Gode (Äthiopien), Region Somali, Äthiopien

GdE steht für:
 Gewerkschaft der Eisenbahner, österreichische Gewerkschaft
 Gewerkschaft deutscher Eisenbahner, eine christliche Gewerkschaft zu Zeiten des Deutschen Reichs
 Gesamtbetrag der Einkünfte im Einkommensteuerrecht
 Gemeinschaft der Eigenen, Verein in der Zeit der Weimarer Republik

Gde steht für:
 Gourde, Währung von Tahiti

Gde. steht für:
 Abkürzung für Gemeinde

gde steht für:
 Gude (Sprache) (ISO-639-3-Code), afroasiatische Sprache in Nigeria und Kamerun

Abkürzung